Cobweb, il cui vero nome è Laurel Lakeland, è un personaggio dei fumetti dell'universo America's Best Comics, creato da Alan Moore e Melinda Gebbie e apparso per la prima volta su Tomorrow Stories n. 1 nell'agosto 1999.

È uno dei personaggi che comparivano nelle storie brevi sulla rivista antologica Tomorrow Stories, insieme a First American & U.S. Angel, Greyshirt, Jack B. Quick e Splash Brannigan.

Personaggio

Laurel Lakeland è un'ereditiera milionaria che vive a Indigo City con la sua autista e amante Clarice;  combatte il crimine con l'identità di Cobweb per noia e voglia di provare i brividi dei rischi.

Bibliografia
 Tomorrow Stories nn. 1-12 (agosto 1999 - febbraio 2002)
 ABC 64-Page Special nn. 1-2 (ottobre 2005 - marzo 2006)
 Tom Strong n. 36 (marzo 2006)

Personaggi America's Best Comics
Personaggi immaginari LGBT